L'Eredivisie 2021-2022, 75ª edizione della massima serie del campionato olandese di pallavolo maschile si è svolta dal 2 ottobre 2021 al 14 maggio 2022: al torneo hanno partecipato undici squadre di club olandesi e la vittoria finale è andata per la quattordicesima volta, la seconda consecutiva, alla .

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventidue giornate; al termine della regular season:
 La squadra federale del  è stata esclusa dal proseguo del campionato. Delle rimanenti squadre:
 Le prime quattro classificate hanno acceduto alla pool scudetto (Pool A), dove hanno dato vita a un ulteriore girone all'italiana, con gare di andate e ritorno, per un totale di sei giornate, dal quale le prime due classificate hanno acceduto alla finale scudetto, giocata al meglio delle cinque gare; le squadre qualificate hanno ricevuto un punteggio bonus: 3 punti alla prima classificata, 2 punti alla seconda classificata, 1 punto alla terza classificata.
 Le ultime sei classificate hanno acceduto alla Pool B, dove hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andate e ritorno, per un totale di dieci giornate; le squadre qualificate hanno ricevuto un punteggio bonus: 5 punti alla quinta classificata, 4 punti alla sesta classificata, 3 punti alla settima classificata, 2 punti all'ottava classificata, 1 punto alla nona classificata.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti 
Al campionato di Eredivisie 2021-22 hanno partecipato undici squadre di club olandesi. Il  partecipa avendo presentato domanda di ammissione ed aver ottenuto la licenza.

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica 

Note:
Vista la mancata disputa della partita tra Talent Team e SSS, il primo criterio di classifica è stato il quoziente tra punti e numero di partite disputate.

Legenda:
      Qualificata alla pool scudetto
      Qualificata alla Pool B

Pool scudetto

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla finale scudetto

Finale scudetto

Pool B

Risultati

Classifica

Verdetti

Note

Collegamenti esterni
 

Eredivisie (pallavolo maschile)
Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022